Le Dictionnaire occitan-français (Languedocien) est un dictionnaire à base de languedocien de Christian Laux, avec la collaboration de Serge Granier et une préface de Gilbert Mercadier. Il a été publié en 2001 par l'Institut d'études occitanes.

Il contient  et comporte  et .
Il possède une annexe qui rassemble des noms propres. Il contient des éléments de grammaire avec des tableaux de conjugaison, et des indications sur la prononciation de l'occitan.

Le dictionnaire utilise la norme classique de l'occitan.

Historique 

Les trois ouvrages qui ont servi de base ont été :
  Lou Tresor dóu Felibrige de Frédéric Mistral (1878) ;
  Le Dictionnaire occitan-français selon les parlers languedociens de Louis Alibert (1966);
 le Diccionari françès-català de Carles et Rafael Castelleanos i Llorenç (1979). 

À côté du languedocien central, Christian Laux a ajouté les parlers : agenais, indiqué par (Ag.), albigeois (Alb.), aurillacois (Aur.), bergeracois Berg.), cévenol Cév.), du Pays de Foix (Fux.), gévaudanais (Gév.), parler de Guyenne (Guy.), montpelliérain (Montp.), (quercynois Querc.) et rouergat (Rouerg.), avec comme autres indications (angl) anglais, (cat) catalan, (fr) français et (fr rég) français régional.

Les divers domaines (aéronautique, anatomie, architecture, astronomie, etc) sont signalés par des abréviations.

Serge Granier a rédigé la partie consacrée aux noms propres, historiques, géographiques et prénoms.

Une liste de synonymes est donnée à côté de l'acception la plus usitée.

Les formes féminines particulières (blau, blava; caput, capuda), les pluriels difficiles (mas, mases; pas, passes) sont signalés. Les verbes avec alternance vocalique sont indiqués (levar (è); vojar (o/uè)).

Liens connexes 
 Dictionnaire français-occitan (Laux)

Liens externes 
 

Dictionnaire d'occitan
Occitan
Dictionnaire publié en France
Livre paru en 2001